El término AFA puede referirse a:

 Afa, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Córcega del Sur.
 El microcoche AFA fabricado hacia 1943 en Barcelona, España.
 La Asociación del Fútbol Argentino, institución responsable de organizar y regular el Campeonato Argentino de Fútbol.
 La cooperativa agropecuaria Agricultores Federados Argentinos.
 La Action Figures Authority, que cataloga y valora figuras de acción de colección.
 AFA, siglas por las que es conocida la organización antifascista Acción Antifascista en Suecia y Dinamarca.
 El Formato de compresión AFA, formato de compresión de archivos usado por astrotite.
 El Alfabeto fonético americanista.
 El primer afgani afgano, por su código ISO 4217.
 La Autoridad Financiera Andorrana, autoridad del sistema financiero andorrano que ejerce sus funciones con independencia de la Administración general.
 La Academia de la Fuerza Aérea, escuela de la Fuerza Aérea Brasileña.

Acrónimos
Siglas